Касса-де-ла-Сельва ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Жиронес. Занимает площадь 45,16 км². Население — 9637 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ràdio Cassà de la Selva (Radiofórmula Topgironès) 
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 ParcArt, Parc de les Arts Contemporànies Cassà 

Муниципалитеты Жироны